Behlen ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Behlen (* 1993), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Johann Behlen (1882–1950), oldenburgischer Landtagsabgeordneter der Weimarer Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus
 Johannes Behlen (1780–1848), Bauer und Mitglied des Landstandes des Fürstentums Waldeck
 Karl Behlen (1811–1874), hessischer Gutsbesitzer und Landtagsabgeordneter
 Matthes Behlen (* 1960), deutscher Volleyballtrainer
 Ludwig Philipp Behlen (1714–1777), Mainzer Weihbischof
 Stephan Behlen (1784–1847), deutscher Forstpraktiker und Forstwissenschaftler

Behlen ist der Ortsname von:
 Behlen (Albbruck), Ortsteil der Gemeinde Albbruck, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Behlen bezeichnet außerdem:
 Charles Behlen Sons’ Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Beelen (Begriffsklärung)